Weick (, ; < e.g. Weickhardt (Weickardt, Weickart, Weickert, Weikert) < wīg-) :
 Charles Marie Amédée Weick (1849-1930), général de brigade français.
 Adolphe Weick père (1861-1915) et son fils (1890-1970), également prénommé Adolphe, photographes français illustrateurs de cartes postales ayant trait au Massif vosgien  et à ses habitants.
 Fred E(rnest) Weick  (1899, Berwyn  1993, Vero Beach), un des pionniers américains de l'aviation.
 Cyrille Weick (* 1979, Strasbourg), joueur français de volley-ball.
 Karl E. Weick (* 1936, Warsaw (Indiana)), universitaire américain à l'origine de :
 la théorie du sensemaking de Weick ;
 la résilience weickienne.
 Friedhelm Weick (* 1936), illustrateur animale et ornithologue allemand (de)
 Winfried Weick (* 1937), lieutenant général allemand.

Voir aussi 
 Noms associés et assimilés 
 Weicker (Weickert), Weickel, Weickmann
 Wieg, Wiek, , , Wieckmann, Weickmann
 , Wicke,  (Wickert), Wickel (Wickl)